Sayn steht für:
 Sayn, Stadtteil von Bendorf im Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Sayn (Fluss), rechter Nebenfluss des Rheins
 die Landschaft an der Südgrenze des Naturparks Rhein-Westerwald, siehe Sayntal
 Schloss Sayn in Sayn
 Burg Sayn in Sayn
 Abtei Sayn in Sayn
 Grafschaft Sayn, ehemaliges Fürstentum im Gebiet des Westerwaldes
 Sayn-Wittgenstein, deutsches Hochadelsgeschlecht
 Sayn-Wittgenstein-Sayn, Zweig des deutschen Hochadelsgeschlechts

Sayn ist der Familienname folgender Personen:
 Doris von Sayn-Wittgenstein (* 1954), deutsche Juristin und Politikerin (AfD)
 Karl-Heinz Richard von Sayn-Wittgenstein (* 1954), deutscher Unternehmer 
 Louise Isabella zu Sayn-Hachenburg (1772–1827), durch Heirat Fürstin von Nassau-Weilburg
 Otto Sayn (1866–nach 1934), deutscher Reichsgerichtsrat
 Robinus von Sayn, Domherr in Münster

Siehe auch:
 Seyn
 Sein (Begriffsklärung)
 Sain